Louis Aliot (1969-), homme politique français ;
 Marie-Juliette Aliot-Barban (1861-1941), graveuse sur bois française.